Ла Тромпета има више значења:

 Ла Тромпета (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Тромпета (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику